Hromovec – podregion będący częścią regionu Spišsko-šarišské medzihorie na Słowacji
 Hromovec – szczyt w regionie Spišsko-šarišské medzihorie na Słowacji
 Hromovec – potok na Słowacji, dopływ Popradu